een tekort
 een handicap
 een defect of mankement

Zie ook 
 Een schitterend gebrek, een roman van Arthur Japin uit 2003
 Ingebrekestelling, de schriftelijke mededeling van de schuldeiser waarbij de schuldenaar wordt aangemaand om de overeengekomen prestatie te verrichten
 verborgen gebreken (recht)